La Rue Montorgueil, tableau de Claude Monet. 
La rue Montorgueil, rue de Paris située dans les  et .